Bennholdt-Thomsen ist der Familienname folgender Personen:
 Anke Bennholdt-Thomsen (* 1937), deutsche Philologin
 Carl-Gottlieb Bennholdt-Thomsen (1903–1971), deutscher Professor der Kinderheilkunde
 Veronika Bennholdt-Thomsen (* 1944), deutsche Ethnologin und Soziologin